En Pologne, Kowala est le nom :

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Kowala

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Kowala, dans le powiat de Radom
 du village de Kowala, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Kowala

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Kowala, dans le powiat de Kielce 
 du village de Kowala, dans le powiat de Pińczów